Le terme Hôtel de Rohan peut désigner : 
 l'Hôtel de Rohan, à Paris, occupé par les Archives nationales,
 l'Hôtel de Rohan-Guémené, à Paris, dans le quartier du Marais, 
 l'hôtel de Rohan (anciennement hôtel de Verteillac), un ancien hôtel particulier aujourd'hui détruit au 35 boulevard des Invalides où se trouve désormais le siège du Conseil régional d'Île-de-France. 
 l'Hôtel de Rohan, un hôtel particulier situé à Saint-Brieuc,
 la Maison de la Duchesse Anne à Landerneau, aussi nommée Hôtel de Rohan,
 l'hôtel des Rohan encore nommé hospice de Soubise, devenu depuis mairie de la commune de Soubise (Charente-Maritime).